Pstrokońscy herbu Budzisz – polski ród szlachecki
 Pstrokońscy herbu Paparona – polski ród szlachecki
 Pstrokońscy herbu Poraj – polski ród szlachecki